

Geografia
 Coleridge – villaggio del Nebraska, Stati Uniti d'America
 Lago Coleridge – lago della Nuova Zelanda

Persone
 Hartley Coleridge – poeta britannico
 Mark Benedict Coleridge – vescovo australiano
 Mary Elizabeth Coleridge – scrittrice e poetessa britannica
 Samuel Coleridge-Taylor – compositore britannico
 Samuel Taylor Coleridge – poeta e filosofo britannico
 Sara Coleridge – scrittrice britannica

Altro
 Cratere Coleridge – cratere di Mercurio